De Deense voetbalbeker 2012–13 (Deens: DBU Pokalen) was de 59ste editie van de strijd om de Beker van Denemarken. De competitie begon op 14 augustus 2012 en eindigde op 9 mei 2013 met de finale in het Parken Stadion (26.194 toeschouwers) in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Kenn Hansen. Esbjerg fB won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door in de finale met 1-0 te winnen van Randers FC. De club plaatste zich daardoor voor de UEFA Europa League 2013/14.

Schema

Zie ook
Superligaen 2012/13
Deens voetbalelftal in 2012
Deens voetbalelftal in 2013

Bekervoetbal 2012/13
2013